Olof Hult kan syfta på:

* Olof Hult (arkitekt) (1892–1962), arkitekt
 Olof Hult (dirigent) (1913–1993), musikadministratör och pedagog
 Olof Hult (läkare) (1868–1958), läkare